Collection kan avse:

 Collection (album av 2NE1) – ett studioalbum av den sydkoreanska musikgruppen 2NE1
 Collection (album av Agnes Carlsson) – ett samlingsalbum från 2013 av Agnes Carlsson 
 Collection (album av Arvingarna) – ett samlingsalbum av det svenska dansbandet Arvingarna
 Collection (album av Dio) – ett samlingsalbum av det amerikanska hårdrocksbandet Dio
 Collection (album av Eddie Meduza) – ett samlingsalbum från 1986 av den svenske låtskrivaren Eddie Meduza
 Collection (album av Magnus Uggla) – ett samlingsalbum av den svenske artisten Magnus Uggla
 Collection (album av Mats Ronander) – ett samlingsalbum från 1995 av den svenske artisten Mats Ronander
 Collection (album av Nina Badrić) – ett samlingsalbum av den kroatiska sångerskan Nina Badrić
 Collection (album av Titiyo) – ett samlingsalbum av den svenske artisten Titiyo
 Collection (musikalbum av Tracy Chapman) – ett samlingsalbum från 2001 av den amerikanska musikern Tracy Chapman
 Collection (album av Yngwie Malmsteen) – ett samlingsalbum av den svenske hårdrocksgitarristen Yngwie Malmsteen